Чемпіонат Польщі з хокею 1961 — 26-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Легія Варшава.

Фінальний раунд

5-8 місця

Посилання 
 Хокейний архів 1961  

 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща